Sandy Hook est entre autres le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 Sandy Hook (Connecticut), un village de la ville de Newtown dans le Connecticut, où eut lieu la tuerie de l'école primaire Sandy Hook le .
 Sandy Hook (Kentucky)
 Sandy Hook (Maryland)
 Sandy Hook (Mississippi)
 Sandy Hook (New Jersey)
 Sandy Hook (Virginie)

Personnalités 
 Sandy-Hook (Georges Taboureau dit, 1879-1960) est le pseudonyme d'un peintre et dessinateur français de la Marine.

Homonymie de localités aux États-Unis